Мария Саксонская:
 Мария Саксонская (1515—1583)
 Мария Августа Непомусена Саксонская (1782—1863)
 Мария Алиса Саксонская (1901—1990)
 Мария Амалия Саксонская (1724—1760)
 Мария Амалия Саксонская (1757—1831)
 
 
 Мария Жозефа Саксонская (1731—1767) 
 Мария Жозефа Саксонская (1803—1829)
 Мария Йозефа Саксонская (1867—1944)
 Мария Кунигунда Саксонская (1740—1826)
 
 Мария Фердинанда Саксонская (1796—1865)
 Анна Мария Саксонская (1836—1859)